Meriluoto est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aila Meriluoto (1924-2019), poétesse et traductrice finlandaise
 (né en 1974), athlète finlandais en triple saut
Kai Meriluoto (né en 2003), joueur finlandais de football
 (né en 1985), gardienne finlandaise de football
Päivi Meriluoto-Aaltonen (née en 1952), archère finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois